Early to Bed (1928), een film van Emmett J. Flynn
Early to Bed (1933), een film van Ludwig Berger
Early to Bed (1936), een film van Norman Z. McLeod